Tanque peut désigner :

 Tanque, quartier de Rio de Janeiro, au Brésil
 Tanque, groupe de punk rock équatorien, originaire de Quito

Voir aussi 
 Tank